Вегас:
 Вегас (компания)
 Вегас (фамилия)
 Вегас (телесериал)

 Однажды в Вегасе
 Мальчишник в Вегасе
 Девичник в Вегасе

 Вегас Голден Найтс

См. также 
 Вегас-де-Матуте